Бунтарка:

 «Бунтарка» () — молодёжная спортивная комедия 2006 года с Джефом Бриджесом и Мисси Перегрим в главных ролях.
 «Бунтарка» () — оригинальный фильм Disney Channel 2012 года, снятый по мотивам новеллы «Shrinking Violet» режиссёром Питером Хоуитом.
 «» () — фильм Эми Полер, вышедший в 2021 году.